Folgende Schiffe der United States Navy haben bislang den Namen USS Independence getragen, der das US-amerikanische Bedürfnis nach Unabhängigkeit symbolisieren soll.

 Eine 1775 gekaufte und 1778 abgewrackte Slup mit zehn Geschützen, siehe Independence (Slup).
 Eine 1777 gekaufte und 1779 wieder verkaufte Brigg mit zwölf Geschützen, siehe Independence (Brigg).
 Das erste Linien- und Schulschiff der Navy, siehe USS Independence (1814).
 Ein leichter Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg, siehe USS Independence (CVL-22).
 Ein Flugzeugträger (1959–1998) der Forrestal-Klasse, siehe USS Independence (CV-62).
 Ein Littoral Combat Ship (2010–2021), siehe USS Independence (LCS-2).

Independence